«Эверетт Аквасокс» () — профессиональный бейсбольный клуб, базирующийся в Эверетте в штате Вашингтон. Команда выступает в Западной лиги уровня Хай-A. Домашние матчи «Аквасокс» проводят на Эверетт-Мемориал-стэдиум, вмещающем 3 682 зрителя. С 1995 года он входит в структуру клуба Главной лиги бейсбола «Сиэтл Маринерс».

Клуб был основан в 1984 году под названием «Эверетт Джайентс» и был частью фарм-системы клуба «Сан-Франциско Джайентс». С момента создания до 2020 года команда играла в Северо-Западной лиге. Дважды, в 1985 и 2010 годах, она выигрывала чемпионский титул.

История 
Команда была основана в 1984 году, когда Боб и Маргарет Баваси приобрели клуб «Блу Маунтин Беарс», базировавшийся в городе Уолла-Уолла. Новая команда вошла в структуру клуба Главной лиги бейсбола «Сан-Франциско Джайентс» и переехала в Эверетт. С 1984 по 1994 год «Эверетт Джайентс» выступали в Северо-Западной лиге уровня A сокращённого сезона, одного из низших в системе младших бейсбольных лиг Северной Америки. В 1985 году команда впервые в своей истории выиграла чемпионат Северо-Западной лиги. В июне 1987 года в составе «Аквасокс» первый хоум-ран в своей карьере выбил Кен Гриффи—младший. Позднее на месте падения мяча за пределами стадиона «Эверетт-Мемориал» была установлена памятная табличка.

В 1995 году был подписан договор о сотрудничестве с клубом «Сиэтл Маринерс» и команда сменила название на «Аквасокс». В 1998 году Баваси продали клуб Марку Сперандио, в 2004 году его владельцами стали выходцы из Кливленда Питер и Рита Карфанья. С 2008 года клуб принадлежит калифорнийской компании 7th Inning Stretch, которая владеет ещё несколькими командами младших лиг. В 2010 году «Аквасокс» второй раз стали победителями Северо-Западной лиги.

В декабре 2020 года было объявлено, что «Аквасокс» после реформы системы младших лиг продолжат сотрудничество с «Маринерс». Северо-Западная лига была упразднена, команда перешла в Западную лигу уровня Хай-A. Главным изменением для клуба стал переход от сокращённого чемпионата из 76 матчей к полному, состоящему из 140 игр.

Символика 
Логотипом команды является лягушка. По словам клубного радиокомментатора Пэта Диллона, ссылающегося на пресс-релиз 1995 года, такой символ был выбран из-за географического положения Эверетта, большого количества дождей и высокой влажности в этом регионе. Дизайнер, создаваший эмблему, использовал образы королевской квакши и красноглазой квакши.

Название «Аквасокс» является данью бейсбольной традиции, когда команды часто назывались словом «Сокс» () с добавлением цвета формы. Один из альтернативных логотипов представляет собой пару лягушачьих лапок в носках голубого цвета. На бейсболках с 2010 года изображается повёрнутый на 90 градусов трезубец, который является отсылкой к «Сиэтл Маринерс» и одновременно представляет стилизованную букву «E», первую в названии Эверетта.

В 2018 году команда впервые приняла участие в программе Copa de la Diversión, целью которой было привлечение испаноязычной аудитории. Во время игр, посвящённых этому событию, «Аквасокс» играли под названием «Эверетт Конкистадорес».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Бейсбольные клубы США
Спортивные клубы штата Вашингтон